Эохейд (Эоха, Эохайд) (, ум. в ) — король Стратклайда (Альт Клута) с 878, король Альбы (Шотландии) и пиктов с 878, сын короля Стратклайда Руна ап Артгала и дочери Кеннета I, короля Альбы.

Биография 
Эохейд традиционно считается последним бриттским королём Стратклайда. Он был возведён на престол Гириком, который был его соправителем или опекуном. Эохейд правил одиннадцать лет. Хроники сообщают о солнечном затмении в день святого Кира на девятом году его правления (16 июня 885). Впрочем, титул Эохейда в Шотландии вызывает споры среди историков, поскольку некоторые хроники упоминают за этот период только о короле Гирике или вовсе пропускают их обоих, переходя от Эда сразу к Дональду II.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Короли пиктов IX века
Короли Стратклайда IX века
Короли Шотландии IX века